Maestri es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Don Maestri (1946-), entrenador de baloncesto estadounidense.
 Flavio Maestri (1973-), exfutbolista y entrenador peruano.
 Mirco Maestri (1991-), ciclista profesional italiano.
 Yoann Maestri (1988-), jugador francés de rugby.